Falconer ist der Familienname folgender Personen:

 Algernon Keith-Falconer, 9. Earl of Kintore (1852–1930), britischer Politiker, Gouverneur von South Australia
 Ben Falconer (* 1980), neuseeländisch-US-amerikanischer Biathlet und Skilangläufer
 Charles Falconer, Baron Falconer of Thoroton (* 1951), britischer Politiker
 Colin Falconer (* 1953), britischer Schriftsteller
 Daniel Falconer, neuseeländischer Designer und Illustrator
 Deborah Falconer (* 1965), US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin
 Etta Zuber Falconer (1933–2002), amerikanische Mathematikerin und Hochschullehrerin
 Hugh Falconer (1808–1865), schottischer Paläontologe, Botaniker und Geologe
 Ian Falconer (1959–2023), US-amerikanischer Bilderbuchautor und -illustrator, Bühnenbildner und Designer
 Ion Keith-Falconer (1856–1887), britischer Gelehrter, Missionar und Radrennfahrer
 Jacob Falconer (1869–1928), US-amerikanischer Politiker
 John Downie Falconer (1876–1947), britischer Geograph und Geologe
 Kenneth J. Falconer (* 1952), britischer Mathematiker
 Sydney Keith-Falconer, 11. Countess of Kintore (1874–1974), britische Peeress
 William Falconer (1732~1769), schottischer Dichter

Falconer bezeichnet außerdem:

 Falconer (Band), eine schwedische Power-Metal-Band
 Falconer (New York), einen Ort im US-Bundesstaat New York
 Mount Falconer, Berg im Viktorialand, Antarktika